Laforest ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Laforest (* 1984), kanadischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Laforêt
 LaForrest Rock